Kärkkäänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärkkäänsaari (ö i Norra Savolax), 
 Kärkkäänsaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar